Масакадзу Ито (; род.  в Йокогаме, Япония) — японский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, выступающий за проконтинентальную велокоманду «»

Достижения

Шоссе 

 2007
Чемпионат Японии
3-й  Групповая гонка U23
 2008
9-й Тур Индонезии
1-й Этапы 4 и 9
 2012
1-й Этап 1 Тур Сингкарака
 2013
6-й Тур Восточной Явы
10-й Тур Тайваня
 2015
9-й Тур Окинавы
10-й Тур Хоккайдо
10-й Тур Кумано
 2016
5-й Тур Таиланда
5-й Тур Кумано

Трек 
 2009
 2-й  Мэдисон, Чемпионат Азии

Ссылки 
Ито, Масакадзу на FirstCycling 

Велогонщики Японии